Romeral ou El Romeral se retrouve dans les noms de lieux suivants :

Romeral, commune de la province de Curicó.

Le Romeral est un stratovolcan de la Cordillère Centrale.

El Romeral, commune de la province de Tolède ;
 Castillo del Romeral, commune de la province de Las Palmas ;
 San Pedro del Romeral, commune de Cantabrie.

Autres
 Dolmen d'El Romeral, dolmen situé à Antequera (Espagne).